Pyysaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pyysaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Pyysaaret (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 
 Pyysaaret (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 

Robotskapade Finlandförgreningar